La Parroquia de São Lourenço es una de las siete parroquias de  Macao,  China. Está situada en el suroeste de la Península de Macao. No tiene facultades administrativas, siendo reconocida por el Gobierno como una mera división regional y simbólica de Macao.
 
Tiene una superficie de 1,0 km ², lo que corresponde al 10,75% de la superficie de la península (aproximadamente 9,3 km ²) y una población de unos 42 800 habitantes. Tiene una densidad de población de 47.600 habitantes por kilómetro cuadrado.
 
Esta parroquia está rodeada de agua, excepto en el norte donde limita con la Parroquia de la Catedral de La colina de Penha, donde se encuentra la Penha Hermitage y el Palacio Episcopal, y el Cerro Barra está situado al sur de esta parroquia. Al pie de estos dos cerros se encuentra una zona de villas de lujo y Santa Sancha Palace (antigua residencia de los gobernadores portugueses de Macao). La mayor parte de los edificios de los servicios públicos y las dependencias administrativas del RAEM también se encuentran en esta parroquia.

Los edificios y lugares que son famosos en la Parroquia de São Lourenço 

 Templo de A-Ma 
 Palacio Santa Sancha
 Avenida de la República
 Palacio del Gobernador (Sede del Gobierno de la RAE de Macao)
 Edificio del Leal Senado
 Iglesia de San Lorenzo
 Iglesia de San Agustín
 Seminario y la Iglesia de San José
 Hermitage Penha
 Cuartel moro
 Mandarin House
 Teatro D. Pedro V
 Sir Robert Ho Tung Biblioteca
 Largo da Barra
 Plaza Lilau
 Largo de San Agustín

Referencias 

Quadro estatístico de 2006 da DSEC (portugués)

Freguesias da RAEM (portugués)

Freguesias da RAEM (portugués)

Parroquias de Macao